Карсавін Лев Платонович (1 (13) грудня 1882, Санкт-Петербург — 12 липня 1952, Комі АРСР) — російський історик-медієвіст, культуролог, теоретик.
 Карсавіна Тамара Платонівна (рос. Тама́ра Плато́новна Карса́вина, 9 березня 1885, Санкт-Петербург, Російська імперія — 26 травня 1978, Лондон, Велика Британія) — російська і британська прима-балерина.